Luci Autroni Pet (en llatí Lucius Autronius L. F. L. N. Paetus) va ser un magistrat romà probablement germà de Publi Autroni Pet, cònsol sufecte l'any 33 aC. Formava part de la gens Autrònia, i era de la família dels Petus o Pet.

Se'l menciona als Fasti que diuen que era de rang consular i procònsol a Àfrica probablement l'any 30 aC. Va obtenir un triomf (no en consten les circumstàncies) que va celebrar l'agost de l'any 29 aC, tret que aquests fets corresponguin al seu germà Publi.

Referències 

Governadors romans d'Àfrica